Рецепт любви () — польская драма 2010 года, режиссёр Береника Бэйли
 Рецепт любви () — американская кинокомедия 2014 года, режиссёр Рон Оливер
 Рецепт любви () — южнокорейский телесериал 2005 года
 Рецепт любви (Liao Li Qing Ren Meng) — тайваньский телесериал 2011 года